Die A Grupa 2012/13 war die 89. Saison der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 11. August 2012 und endete am 25. Mai 2013. Zum ersten Mal stiegen vier, anstatt wie bisher drei Mannschaften nach der Saison in die zweitklassige B Grupa ab. Damit wird die A Grupa ab der kommenden Saison auf 14 Mannschaften reduziert.

Titelverteidiger ist Ludogorez Rasgrad.

Mannschaften

Auf/Abstieg zur Saison 2011/12

Aufsteiger 
 FK Etar 1924 Weliko Tarnowo, Gewinner der B Grupa-Ost
 FC Pirin Goze Deltschew, Gewinner der B Grupa-West
 Botew Plowdiw, gewann das Relegationsspiel gegen FK Sportist Swoge.

Absteiger 
  Widima-Rakowski Sewliewo
  Kaliakra Kawarna
  Swetkawiza Targowischte

Stadien

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012/13